Двухюрточная (употребляется без ъ) — река в России на полуострове Камчатка.

Берёт начало на склонах вулкана Двухюрточный, в истоках протекает через одноимённое озеро. Длина реки — 112 км, площадь водосборного бассейна — 812 км². Впадает в реку Киревну слева на расстоянии 16 км от устья.

От истока к устью в реку впадают притоки: Пограничный, Развилина, Петра Фёдоровича, Байдарка, Медвежий. В бассейне реки находятся минеральные источники.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Камчатка, водохозяйственный участок реки — река Камчатка..

Код объекта в государственном водном реестре — 19070000112120000017039.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бассейн Камчатки
Реки Усть-Камчатского района